

Persone
Giuseppe Catani Chiti – pittore
Carlo Catani – ingegnere civile italiano
Claudia Catani – doppiatrice e attrice italiana
Fausto Catani – educatore italiano
Ina Catani – arciere svedese
Luigi Catani – pittore italiano
Tommaso Catani – presbitero e scrittore italiano
Vittorio Catani – scrittore italiano

Geografia
Catani – località australiana nello Stato di Victoria
Lago Catani – lago dell'Australia sito nello Stato di Victoria